FTY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fulton County Airport-Brown Field, Atlanta (Georgia), Stati Uniti